kępa:

1. skupisko drzew, krzewów, kwiatów itp.

2. mała wyniosłość na podmokłym, bagnistym terenie

3. wysepka na rzece lub jeziorze porosła roślinami

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 75, w tym 16 podstawowych

Nazwisko 
 Jan Kępa (1927–1951) – starszy sierżant LWP
 Jerzy Kępa (1942) – polski prawnik, sędzia, senator II kadencji
 Józef Kępa (1928–1998) – historyk, działacz PZPR i państwowy

Obiekty geograficzne 
 kępa morenowa – nadmorskie płaskowzgórze
 kępa – wyspa rzeczna
 Kępa – potok płynący Doliną Kępy w słowackich Tatrach Bielskich

Wzniesienia 
 Kępa – jeden z wierzchołków Babiej Góry
 Kępa – wzgórze na Pogórzu Wielickim
 Kępa – szczyt w Górach Izerskich

Inne 
 Kępa – grupa domów w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Kępa – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Kępa Barcicka, Kępa Bazarowa, Kępa Bielańska, Kępa Bogumiłowicka, Kępa Bolesławska, Kępa Borzechowska, Kępa Chotecka, Kępa Chwałowska, Kępa Falenicka, Kępa Gocławska, Kępa Gostecka, Kępa Kalnicka, Kępa Karolińska, Kępa Kiełpińska, Kępa Kolczyńska, Kępa Kujawska, Kępa Lubawska, Kępa Mała, Kępa Mieszczańska, Kępa Nadbrzeska, Kępa Nagnajewska, Kępa Niemojewska, Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, Kępa Oksywska, Kępa Ostrowska, Kępa Ośnicka, Kępa Parnicka, Kępa Piotrawińska, Kępa Piotrowińska, Kępa Podwierzbiańska, Kępa Polska, Kępa Północna, Kępa Pucka, Kępa Radwankowska, Kępa Radwankowska, Kępa Redłowska, Kępa Rybacka, Kępa Rzeczycka, Kępa Skórecka, Kępa Solecka, Kępa Swarzewska, Kępa Śladowska, Kępa Świeszyńska, Kępa Tarchomińska, Kępa Tolnicka, Kępa Troszyńska, Kępa Wielka, Kępa Wólczyńska, Kępa Wysocka, Kępa Zaduska, Kępa Zagajna, Kępa Zatorska, Kępa Zatorska-Gajówka
 Kępa-Czerwonki, Kępa-Kolonia
 Karsiborska Kępa, Kobyla Kępa, Mała Kępa, Mała Kępa, Mała Kępa Ostromecka, Saska Kępa, Siedlińska Kępa, Sztutowska Kępa, Wielka Kępa
 Rezerwat przyrody Kępa Wykowska
 Kampa, Kempa
 Kępanów, Kępica, Kępina, Kępinka

Przypisy

Linki zewnętrzne